Брукберг — общины в Германии.

 Бруккберг (Нижняя Бавария)
 Бруккберг (Средняя Франкония)